Фонтане́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Фонтане́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Фонтане́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар

Персоналії 
 Теодор Фонта́не — німецький письменник.